Масловская:

Топоним 
 Масловская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Масловская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Масловская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.

Фамилия 
 Масловская, Анна Ивановна (1920—1980) — партизанка, участница Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза.
 Масловская, Валентина Анатольевна (1937—2002) — советская легкоатлетка.
 Масловская, Дорота (1983) — польская писательница, романист и драматург.
 Масловская, Софья Дмитриевна (1883—1953) — оперный режиссёр, певица, педагог.